Hesselbergbahn steht für:
 Bahnstrecke Nördlingen–Dombühl
 Bahnstrecke Nördlingen–Gunzenhausen